

Населені пункти та їхні частини

 Хлево — село в гміні Ґощанув Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Хлево — село в гміні Ґрабув-над-Просною Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Хлево — лісова осада в гміні Ґрабув-над-Просною Остшешовського повіту Великопольського воєводства

Примітки